Туомас Оскар Грёнман (; род. 22 марта 1974, Вийтасаари, Финляндия) — финский хоккеист, защитник. Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 1998 года.

Биография 
Воспитанник хоккейного клуба «Лукко», выступал в молодёжных лигах Финляндии за команды клуба. В сезоне 1991/92 выступал в Западной хоккейной лиге за команду «Такома Рокетсс», в 1992 году права на игрока были закреплены на драфте НХЛ командой «Квебек Нордикс». В сезоне 1992/93 дебютировал в высшей лиге финляндии за «Лукко». Провёл за команду два сезона, в 1994 году перешёл в ТПС, где также сыграл в двух чемпионатах страны, в 1995 году став чемпионом страны.

В 1996 году снова отправился за океан, став игроком команды НХЛ «Чикаго Блэкхокс». Дебютировал в НХЛ 5 октября 1996 года в матче против команды «Вашингтон Кэпиталз». В следующем сезоне – игрок команды «Питтсбург Пингвинз». Выступал также во вторых североамериканских лигах. Всего за два сезона в НХЛ сыграл 39 матчей, забросил 1 шайбу и отдал 3 голевые передачи. В 1998 году сыграл четыре матча на Олимпийском турнире за сборную Финляндии, вместе с командой став бронзовым призёром соревнования.

В 1999 году вернулся в Финляндию, выступал за «Йокерит», затем провёл два сезона в «Лукко». В сезоне 2002/03 выступал за ТПС, после чего завершил карьеру игрока.

Статистика

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 
 
 
 

Хоккеисты Финляндии
Хоккейные защитники
Хоккеисты НХЛ
Игроки сборной Финляндии по хоккею с шайбой
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1998 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Игроки «Келоуна Рокетс»
Игроки ХК «Лукко»
Игроки ХК ТПС
Игроки «Индианаполис Айс»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки «Сиракьюз Кранч»
Игроки «Канзас-Сити Блэйдз»
Игроки ХК «Йокерит»
Хоккейные тренеры Финляндии